Dagmar Rosenbauer ist der Name folgender Personen:

* Dagmar Rosenbauer (Produzentin) (* 1956), deutsche Film- und Fernsehproduzentin
 Dagmar Rosenbauer (Tänzerin) (* 1962), deutsche Tänzerin und Kostümdesignerin